Kanada:
 Glenville (Ontario)
 Glenville (Cumberland megye, Új-Skócia)
 Glenville (Inverness megye, Új-Skócia)

Írország:
 Glenville (Cork megye)

Egyesült Királyság
 Glenville (Antrim megye)

USA:
 Glenville (Alabama)
 Glenville (Eutaw, Alabama)
 Glenville (Arkansas)
 Glenville, Kalifornia, Glennville (Kalifornia) régi neve
 Glenville (Connecticut)
 Glenville (Delaware)
 Glenville (Minnesota)
 Glenville (Mississippi)
Glenville (Schenectady megye, New York)
 Glenville (Észak-Karolina)
 Glenville (Pennsylvania)
 Glenville (Nyugat-Virginia)
 Glenville (Cleveland)

Kapcsolódó szócikkek 
 Glennville (egyértelműsítő lap) 
 Glenvil
 Glenvil Township